

Patronyme

D'Haene
Classement par ordre alphabétique du prénom
 François D'Haene (1985-), un traileur français ;
 Karel D'Haene (1980- ), un joueur de football belge ;
 Kristof D'haene (1990- ), un joueur de football belge.

Dhaene
 Liesbet Dhaene, une femme politique belge ;
 Étienne Dhaene, un réalisateur et scénariste français né en 1949.

Homonymie
Homonymie de patronyme